Xingtang (kinesiska: 邢塘, 邢塘镇) är en köping i Kina. Den ligger i provinsen Anhui, i den östra delen av landet, omkring 230 kilometer nordväst om provinshuvudstaden Hefei.

Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är september, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är januari, med  mm nederbörd.

Källor 

Indelningar i Anhui
WP:Projekt Kina

ceb:Xingtang (baranggay sa Republikang Popular sa Tsina)